Cet article présente la liste des épisodes de la série télévisée française Les Nouvelles Filles d'à côté.

Épisodes 

 Aménagement
 L'installation
 La poubelle
 L'importun
 Révolution
 La septième symphonie
 Coup de théâtre
 Les pantoufles
 La crémaillère
 Inquiétude
 Le trou dans la caisse
 Kidnapping
 Scène de ménage
 La statue
 Le fantôme du 
 Disparition
 L'invité mystère
 Rupture
 Comme une sœur
 La girouette
 Le bout du monde
 Le gangster
 Le chagrin de Gérard
 La crise
 Adeline forever
 La balance
 Rendez-vous secrets
 La femme de Marc
 L'amour toujours l'amour
 Retour en chaîne
 Les nouveaux pères
 Le permis moto
 Conflits de sœurs
 Les bons comptes
 Le cousin
 Le vice secret
 Le moustachu
 Tout pour séduire
 Le piège à hommes
 Cours de tennis
 Baby sitting
 Émilie
 Le concours
 Les statuettes Ming
 Mystérieuse disparition
 Fascination
 Le satyre
 La vengeance
 L'aspirateur
 Confusion
 La fièvre
 La déprime
 La star
 Le minitel
 La stratégie du camouflage
 Présentation
 La solution
 Le blouson
 L'autre Gérard
 L'huissier
 La boum
 La victoire
 Un rêve prémonitoire
 Les deux petits oiseaux
 Tendrement
 Alliance objective
 Benoît
 Machination
 Le piège à filles
 Œil de faucon
 Question de volonté
 Sacrifices
 Le trou de balle
 L'amie du patron
 Le choc
 Le milliardaire
 L'émission (1)
 L'émission (2)
 L'agent secret
 Rencontre d'un certain type
 Voyage
 Amélie
 La révélation
 Monsieur Malloy conseil
 Le boucher
 Le départ
 Qui trop conseille, mal étreint
 Une de perdue...
 Cathy
 Une histoire d'hormones
 Plan de guerre
 Marc bloqué (Autre titre : Marcelle)
 Le roi de la danse
 Désespoir
 L'hidalgo
 La stratégie du lapin
 Le duel
 Le diable
 Une histoire de look
 Flamenco
 Le bonheur de l'une
 Court-circuit
 Fleur des îles
 Bond'chanze
 Esprit de famille
 La danse du soleil
 Le temps passe
 Refroidissement
 Lettre d'amour
 La grippe
 Les factures sonnent toujours deux fois
 SOS docteur
 Où est passé Théo ?
 La dose prescrite
 Troublante ressemblance
 Berny
 Réconciliation
 La mygale menvotre
 Le sauveur
 Nathalie
 Jour de chance
 La chevalière
 Le prince de cœur
 Surprise
 Adieu mon mari
 Cousine Christelle
 Cindy
 C'est le plombier
 Ramirez
 Opération séduction
 Les frères
 Le plan de bataille
 Sauve qui peut
 Ah, les belles photos
 Cours de danse
 L'ex de Pierre
 Une femme parfaite
 La déprime de Cindy
 Les annonces
 Souvenirs de jeunesse
 L'interdit
 La crème du docteur Gérard
 La panne
 La musique adoucit les meufs
 La frontière
 L'élevage
 Tel mâle... Telle femelle
 L'héritage
 Ruines
 Besoin d'air
 Le décoinçage
 Les représentants
 Coup pour coup
 Les infirmières
 Tout pour la galerie
 Tout est possible

Notes et références

Articles connexes 
 Les Nouvelles Filles d'à côté

NouvellesFillesdacote